Erik Lundin kan avse

 Erik Lundin (garvare)
 Erik Lundin (skådespelare)
 Erik Lundin (schackspelare)
 Erik Lundin (rappare), även känd under artistnamnet Eboi